Карл Эрик Сойя, Карл Эрик Соя (; ,  — , , Лангеланн) — датский писатель,  и .

Биография 
Из семьи интеллектуалов (отец — художник и педагог), рано потерял родителей, наследство позволило ему вести независимое существование. Начал публиковаться как журналист под «американскими» псевдонимами, с 1920 подписывался просто Сойя. Дебютировал сборником рассказов «Персидские женщины» (1923), в 1929 написал первую пьесу Паразиты (пост. в 1945).

Автор романов, рассказов и драм с сильным сатирическим зарядом. За антифашистскую пьесу Гость (1942) был осужден оккупационными немецкими властями на 2 месяца тюрьмы. Еще одно заключение, на этот раз в трудовой лагерь Хорсерёд, последовало в 1943 за пьесой Дом моей бабушки (экранизирована в 1984). Освободившись, Сойя в 1945 переехал в Швецию. Ряд его пьес и романов были экранизированы.

Похоронен на кладбище «Мариеберг» в Гентофте.

Произведения

Рассказы и повести 
 Персидские женщины/ Kvinderne i Persien og andre Æventyr (1923)
 Ganske almindelige mennesker (1930)
 Jeg kunne nemt ta' 100 Kroner (1931)
 Handlingen foregår i Danmark (1936)
 Smaa venlige Smaafisk (1940)
 Blodrødt og blegrødt (1955)

Романы 
 Гость/ En Gæst (1941)
 Дом моей бабушки/ Min farmors hus (1943, экранизация 1984)
 Семнадцатилетние, части 1-3/ Sytten I—III (1953, экранизация 1965)
 Посвящается Боккаччо/ Tilegnet Boccaccio. Syv pornografiske fortællinger (1959, экранизации 1970 и 1972)
 Посвящается Богу/ Tilegnet Gud. Syv brutale fortællinger  (1966)

Пьесы и сценарии 
 Паразиты/ Parasitterne (1929, телеэкранизации 1958, 2004; рус. пер. 1959)
 Кто я такой?/ Hvem er jeg? eller Naar Fanden gi’r et Tilbud (1932)
 Umbabumba skifter forfatning (1933)
 Den leende Jomfru (1934)
 Лорд Нельсон срывает фиговый листок/ Lord Nelson lægger Figenbladet eller En Nat i et Vokskabinet (1934)
 Fristelsen (1935)
 Avner for Vinden (1937)
 Maalet, Troen og Synspunktet. Det nye Spil om Enhver (1938)
 Min høje Hat (1939)
 Brudstykker af et Mønster (1940, экранизация 1947)
 To Traade (1943)
 30 Aars Henstand (1944)
 Через несколько лет/ Efter (1947, экранизация 1948)
 Mani (1947, сценарий)
 Frit Valg (1948)
 Лев в корсете/ Løve med korset (1950)
 I den lyse nat (1956)
 Petersen i Dødsriget (1957)
 Familien Danmark (1964)
 Vraggods (1965)
 Afdøde Jonsen (1966, экранизация 1969)
 Bare en tagsten (1966) (экранизация 1967)
 Brevet. Et levnedsløb fortalt for TV i fem afdelinger (1966, телепьеса)
 Lutter øre (1968)
 Familien Kristensen (1970)
 Mazurka på sengekanten (1970, сценарий)

Другие произведения 
 33 Kunstnerportrætter (1945)
 Indfald og udfald (1945, сборник афоризмов)
 Hjerte og smerte (1949, стихи)
 Tanker om kvinder, kærlighed og det (1953, сборник афоризмов)
 Lommeuld. 344 indfald og udfald (1955, сборник афоризмов)
 Vilhelms bibel. 586 indfald og udfald (1957, сборник афоризмов)
 De sidste. 661 indfald og udfald (1960, сборник афоризмов)
 Platinkorn eller De allersidste. 339 indfald og udfald (1963, сборник афоризмов)
 En tilskuer i Spanien. Fire breve fra Ibiza (1963, путевые записки)
 Potteskår (1970, мемуары)
 Åndværkeren (1972, мемуары)
 Ærlighed koster mest (1975, мемуары)

Признание 
Медаль Хольберга (1947). Орден Данеброг (1948). Медаль Ingenio et Arti (1971). Большая премия Датской академии (1975) и др. награды.

Примечания

Ссылки 
 На сайте Кино Дании
 На сайте IMDB

Писатели Дании
Драматурги Дании
Кавалеры ордена Данеброг
Похороненные в Гентофте
Награждённые медалью Ingenio et Arti